Coca-Cola, beguda efervescent;
 Jorge Andújar «Coke», futbolista madrileny (Madrid, 1987);
 Jorge Resurrección «Koke», futbolista madrileny (Madrid, 1992);
 Sergio Contreras «Koke», futbolista andalús (Màlaga, 1983);